Sycylijczyk – mieszkaniec Sycylii
 Sycylijczyk – powieść Maria Puzo
 Sycylijczyk – amerykański film z 1987 roku, adaptacja powieści

Zobacz też 
 Piotr Sycylijczyk